Leptoplana är ett släkte av plattmaskar. Leptoplana ingår i familjen Leptoplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Leptoplana